Cuvântul Oceania se poate referi la:

 Oceania - ansamblul insulelor din Oceanul Pacific împreună cu apele lor teritoriale
 Oceania (ficțiune) - una dintre cele trei superputeri continentale, din romanul O mie nouă sute optzeci și patru al lui George Orwell
  - single al cântăreței Björk, din albumul Medúlla (2004).